Mészáros Ádám (1973) etnográfus, genealógus, múzeumigazgató
Mészáros Ádám (1982) gitáros
Mészáros Ádám (?) a Komáromi Football Club játékosa
Mészáros Ádám (1985) keresőmarketing szakértő, SEO specialista
 Mészáros Ádám (?) konyhafőnök